Ascocorticiaceae är en familj av svampar. Ascocorticiaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Disksvampar
Ascocorticiaceae